Karl-Gustav Fredrik Olausson, född 5 oktober 1966 i Dädesjö, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Numera är han backcoach för Modo Hockey.

Fredrik Olaussons moderklubb är Nybro IF. Olausson spelade senast som back i Färjestads BK. Han var en mycket rutinerad och lugn spelare med gott sinne för spelet. Han debuterade i Tre Kronor 9 februari 1986 i en match mot Sovjetunionen i Stockholm.

Totalt gjorde han 147 mål och 434 assist för 581 poäng på 1022 NHL-matcher. Rankad bland top 50 bästa offensiva backar i NHLs historia. 

Säsongen 2006–07 var Olausson tvungen att lägga av på grund av svår leversjukdom. Olausson genomgick en levertransplantation sommaren 2007, till följd av primär skleroserande kolangit. I april 2009 blev det klart att Olausson blir ny backtränare i HV71 för säsongen 2009–10. 3 oktober 2015 blev det klart att han blir assisterande tränare för Modo Hockey.

Meriter 

 TV-pucken med Småland 1981
 J18 EM 1983
 J18 EM-brons 1984
 J20 VM 1985
 Winnipeg Jets fjärde val, 81:a totalt, i NHL-draften 1985
 J20 VM 1986
 All Star Team 2, J20 VM 1986
 SM-guld 1986 med Färjestads BK
 Årets Junior i Elitserien 1985–86
 Svenska ishockeyjournalisters All Star Team 1985–86
 VM-silver 1986
 EM-silver 1986
 EM-brons 1989
 Vinnare av Sverige Hockey Games 2001
 Bästa back Sverige Hockey Games 2001
 Sverige Hockey Games All Star Team 2001
 Deltog i OS 2002
 Stanley Cup-vinnare med Detroit Red Wings 2002
 Stanley Cup-final med Mighty Ducks of Anaheim 2003
 SM-guld med HV71 2004

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Tränarkarriär

Referenser 
 Expressen: Hockeystjärnan som lurade döden läst 2017-05-19

Fotnoter 

Födda 1966
Levande personer
Män
Personer från Dädesjö socken
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Färjestads BK
Spelare i HV71
Spelare i Mighty Ducks of Anaheim
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i SC Bern
Spelare i Winnipeg Jets (1979–1996)
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare valda av Winnipeg Jets (1979–1996) i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 1985
Stanley Cup-mästare 2002
Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame
Svenska ishockeyspelare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Sverige